

Pessoas
Arthur Bowie Chrisman

Localidades

Chrisman (Illinois)
Chrisman (Ohio)

Desambiguação